Э́рик Ха́нсен:
 Хансен, Эрик (1889—1967) — немецкий военный деятель, генерал от кавалерии.
 Хансен, Эрик (род. 1992) — канадский шахматист, гроссмейстер.
 Хансен, Эрик (1939—2014) — датский байдарочник, чемпион и призёр Олимпийских игр. Примечания